Името Дъбова носят две български села:

 Дъбова, област Сливен
 Дъбова, област Смолян